Ранчо Санта Хулија има више значења:

 Ранчо Санта Хулија (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Хулија (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику